Newman (Califòrnia) 
 Newman (Illinois) 
 Newman Grove, població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Alfred Newman, compositor musical de cinema
 Barnett Newman, pintor nord-americà
 Edward Newman, botànic anglès
 Paul Newman, actor i director de cinema dels Estats Units
 Thomas Newman, compositor dels Estats Units
 John Henry Newman cardenal britànic
 Randy Newman, músic i compositor
 Ryan Newman, pilot de NASCAR
 Saul Newman, teòric polític